Beringen steht für:

 Beringen SH, Gemeinde im Kanton Schaffhausen, Schweiz
 Beringen (Belgien), Gemeinde in der Provinz Limburg, Belgien
 Beringen (Mersch), Ortsteil der Gemeinde Mersch, Luxemburg
 beringen zur Vogelkennzeichnung, siehe Vogelberingung

Beringen ist der Familienname folgender Personen:
 Glenn Beringen (* 1964), australischer Schwimmer 
 Heinrich von Beringen († 1320/1354), deutscher Schriftsteller 

Siehe auch:
 Behringen
 Bering
 Beringhen